Jerzy Łoziński (1925–1996) – polski historyk sztuki
 Jerzy Łoziński (ur. 1947) – polski filozof i tłumacz